Бишке́кская и Кыргызста́нская епа́рхия () — епархия Русской Православной Церкви в государственных границах Киргизской Республики. Входит в состав Среднеазиатского митрополичьего округа.

Кафедральный город — Бишкек. Кафедральный собор — Воскресенский (Бишкек).

Названия 
 Пишпекская и Семиреченская (викарная; 1926—1929)
 Бишкекская и Киргизская (2011—2012)
 Бишкекская и Кыргызстанская (с 4 октября 2012)

История 
Христианство стало проникать на территорию Киргизии с первых веков новой эры. По словам митрополита Среднеазиатского и Бишкекского Владимира (Икима), Апостол Фома или Фома-Близнец первым принес в Центральную Азию весть о Спасителе: «Дорога Апостола Фомы пролегала и по Киргизской земле, — пишет митрополит в своей книге, — через Ош и Узгент».

Православие на территории Киргизии стало активно развиваться с началом массового переселения российских крестьян и казаков. Первыми были сибирские казаки, поселившиеся в северной части Семиречья. Около казачьих укреплений, в которых обустраивались походные военные церкви, как неотъемлемой части жизни общества, селилось мирное население — купцы и крестьяне.

4 мая 1871 года была образована выделением из Оренбургской епархии Туркестанская епархия с центром в городе Верном. В новую епархию вошла в том числе и территория Киргизии.

Первые православные приходы появились в Киргизии в 1870-х годах. Первоначально они были военными, но с появлением в Туркестане переселенческого населения, православные приходы утрачивали военный статус, а затем уже отстраивались постоянные церкви. Первая на территории республики церковь, была сооружена в селе Теплоключенка.

С 1926 по 1929 год существовало Пишпекское викариатство Ташкентской епархии.

Образована выделением из Ташкентской и Среднеазиатской епархии определением Священного синода от 27 июля 2011 года с включением в состав новообразованного Среднеазиатского митрополичьего округа.

18 июля 2012 года в Бишкеке был открыт Епархиальный исторический музей, ставший первым и единственным в Киргизии музеем православной культуры. В экспозиции музея коллекции икон, наград Российской империи, фотографий дореволюционных и современных храмов, архив материалов о первых русских переселенцах.

В июне 2014 года предпринята попытка вынудить епископа Феодосия (Гажу) покинуть страну.

Благочиннические округа 
По состоянию на октябрь 2022 года:
 Центральный
 Западный
 Восточный
 Южный

Храмы 
На 2011 год в состав Бишкекской и Киригизской епархии входит 6 благочинных округов, 25 храмов, 20 молитвенных домов и 1 женский монастырь.

 Воскресенский собор (Бишкек)
 Храм святого равноапостольного великого князя Владимира (Бишкек)
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы (село Ленинское)
 Храм Покрова Божией Матери (Кант)
 Храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» село Ново-Покровка
 Храм Покрова Божией Матери (село Таш-Тюбе)
 Храм Казанской иконы Божией Матери (село Васильевка)
 Храм святого великомученика Георгия Победоносца (Чуй-Токмок)
 Храм святого апостола и Евангелиста Иоанна Богослова (село Ивановка)
 Храм Казанской иконы Божией Матери (село Орловка)
 Храм преподобного Серафима Саровского (село Красная Речка)
 Храм Покрова Божией Матери (село Кемин)
 Храм святой блаженной Ксении Петербургской (Балыкчи)
 Храм Пресвятой Троицы (Каракол)
 Храм священномученика Вениамина, митрополита Петроградского (Чолпон-Ата)
 Храм Покрова Божией Матери (Кызыл-Суу)
 Храм Святителя Николая Чудотворца (село Ананьево)
 Храм Казанской иконы Божией Матери (село Тюп)
 Храм святого великомученика Димитрия Солунского (село Теплоключенка)
 Храм Архистратига Божия Михаила (село Семеновка)
 Храм Покрова Пресвятой Богородицы (село Григорьевка)
 Храм Архистратига Божия Михаила (Ош)
 Храм Успения Божией Матери (Джалал-Абад)
 Храм Пророка Божия Илии (Кызыл-Кия)
 Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Кок-Янгак)
 Храм Преподобного Серафима Саровского (Кара-Куль)
 Храм Владимирской иконы Божией Матери (Майлуу-Суу)
 Храм Тихвинской иконы Божией Матери (Айдаркен)

Монастыри 
 Монастырь Казанской иконы Божией Матери город Кара Балта (женский). Учреждён в 1996 году в качестве подворья Ташкентского Троице-Никольского монастыря. В 1999 году был преобразован в самостоятельный.
 Свято-Троицкий Иссык-Кульский монастырь (мужской). Не действует. Учреждён в 1881 году. В 1919 году был закрыт.

Епархиальные отделы 
 Отдел образования и катехизации во имя св. равноап. Вл. Кн. Владимира
 Информационно-издательский центр во имя свв. равноап. Кирилла и Мефодия
 Церковно-археологический отдел во имя св. схиархиепископа Антония (Абашидзе)
 Отдел социального служения во имя св. прав. Иоанна Кронштадтского
 Молодёжный отдел во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова
 Архитектурно-строительный отдел во имя свт. Иоасафа Белгородского
 Отдел по тюремному служению
 Отдел по работе с вооружёнными силами
 Сестричество милосердия во имя св. прпмч. Елисаветы Феодоровны
 Братство во имя свт. Николая Чудотворца.

Епископы 
 Пишпекское и Семиреченское викариатство Туркестанской епархии
 Мелхиседек (Аверченко) (30 октября 1926 — 30 октября 1929)

 Бишкекская епархия
 Викентий (Морарь) (27 июля — 4 декабря 2011) в/у, митр. Ташкентский
 Феодосий (Гажу) (4 декабря 2011 — 25 июля 2014)
 Даниил (Кузнецов) (25 июля 2014 — 27 мая 2022)
 Савватий (Загребельный) (с 27 мая 2022)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бишкекской и Кыргызстанской епархии.
 Бишкекская епархия. Патриархия.Ру.

Епархии митрополичьих округов
 
Организации, основанные в 2011 году
Появились в 2010-е годы в Киргизии
2011 год в религии
2011 год в Киргизии